Демократы 66 () — нидерландская леволиберальная политическая партия, созданная Хансом ван Мирло и  Хансом Грёйтерсом в 1966 году. Партия является одной из самых радикальных и прогрессивных партий Европы в области культурного либерализма.

На выборах 15 марта 2017 года партия набрала 12,23 %, получив 19 мест в парламенте, и вступила в правящую коалицию под руководством Марка Рютте.

Взаимоотношения с другими партиями 

Основными союзниками являются Партия за свободу и демократию (вместе с ней входит в одни и те же европейские и международные объединения), Партия труда и GroenLinks. Основным оппонентом считают партию Герта Вилдерса.

Электоральная база 
Электорат городской. Является самой популярной партией среди секс-меньшинств, большую поддержку имеет среди иммигрантов, молодёжи и нерелигиозных.

Наибольшей поддержкой пользуется в больших городах, особенно в пределах Рандстада, особенно в таких университетских городах, как Делфт, Лейден, Утрехт и Вагенинген.

Результаты выборов 
На  партия Д66 заняла второе место с 15,5 % голосов и получила 24 депутатских мандата.

До июля 2006 года партия участвовала в правительстве премьер-министра Яна Петера Балкененде. На выборах 22 ноября 2006 года партия набрала 2,0 %, получив всего 3 места в парламенте Нидерландов из 150.

На выборах 9 июня 2010 года партия набрала 6,9 % (10 мест). По результатам парламентских выборов 2010 года партия получила большинство голосов в Делфте, Девентере, Харлеме, Хилверсюме, Лейдене, Утрехте, Вагенингене и Зейсте. На муниципальных выборах 2010 года получила абсолютное большинство в Делфте, Лейдене и Харлеме.

На выборах в парламент 2012 года партия Д66 заняла шестое место с 8,03 % голосов, что гарантировало ей 12 депутатских мандатов.

На выборах 2017 года партия заняла четвёртое место (12,2 %), получив 19 мест в парламенте, и вступила в правящую коалицию под руководством Марка Рютте.

На выборах в парламент 2021 года партия во главе с Сигрид Кааг заняла второе место с 15,0 % голосов, что гарантирует ей 24 депутатских мандата.

Выборы в Европейский парламент 
На  партия набрала большинство голосов в ряде городов, в том числе, в Амстердаме, Утрехте, Делфте, Лейдене и Арнеме. На выборах в Европейский парламент 2014 года партия набрала 15,48 % голосов, получив 4 места из 26 отведённых Нидерландам, на  — 7,09 % (2 места).

Примечания

Ссылки 
 

Политические партии Нидерландов
Либеральные партии
Левоцентристские партии